Panóias peut désigner :
au Portugal :
Panóias, paroisse civile de la municipalité de Braga, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Panóias, paroisse civile de la municipalité d'Ourique, située dans le district de Beja et la région de l'Alentejo ;
« Vila Real de Panóias » est l'ancien nom de la municipalité de Vila Real, située dans le district de Vila Real et la région Nord.